Шарабино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на правом берегу реки Черёха, в 22 км к востоку от села Карамышево и в 60 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 7 человек.

До 1 января  2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Выставской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района